Marockos landslag i handboll kan syfta på:

 Marockos herrlandslag i handboll.
 Marockos damlandslag i handboll.